koniugacja – pojęcie stosowane do określania różnych procesów genetycznych
 koniugacja – odmiana czasownika przez osoby, czasy, tryby, strony, liczby, aspekty i inne kategorie gramatyczne

Zobacz też 
 sprzężenie